Нур Ахмад Нур — афганский и политический деятель. Член политбюро НДПА, фракция Парчам.

Биография 
Нур родился в 1937 году в Кандагаре. Получил образование в Кабульском университете. После парламентских выборов в 1965 году он был одним из четырёх избранных кандидатов от НДПА. В 1969 году надеялся переизбираться, но потерпел поражение на выборах.

30 апреля 1978 года был назначен министром внутренних дел. Однако уже в июле этого года снят со своей должности и отправлен в США в качестве посла. Участвовал в заговоре против правительства Тараки. Также занимал должность Заместителя председателя революционного совета с 1981 по 1983 год. В январе 1984 года Нур и его семья переехали в Москву. Нур был на похоронах Юрия Андропова.

Ссылки 
 https://books.google.lv/books?id=RUSNyMH1aFQC&pg=PA389&dq=Nur+Ahmad+Nur&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjs0tuAkrj7AhUnposKHcDrCJcQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=Nur%20Ahmad%20Nur&f=false

Министры внутренних дел Афганистана
Послы Афганистана в США